Het Kampioenschap van Zürich 2005 was de 92ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 2 oktober, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 241 kilometer lang en maakte deel uit van de UCI ProTour 2005.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 2005
2005
UCI ProTour 2005